Anghelești (okręg Giurgiu) – wieś w Rumunii, w okręgu Giurgiu, w gminie Bucșani
 Anghelești (okręg Vrancea) – wieś w Rumunii, w okręgu Vrancea, w gminie Ruginești